Bambusicola (dier) : geslacht van vogels uit de familie fazantachtigen (Phasianidae).
 Bambusicola (schimmelgeslacht) : geslacht van schimmels uit de familie Bambusicolaceae.